Luís Carlos Nunes da Silva detto Carlinhos (1937-2015) – calciatore e allenatore brasiliano
Antônio Carlos Santos de Freitas detto Carlinhos Brown (1962) – cantante brasiliano
Carlos Augusto Rodrigues detto Carlinhos Paulista (1974) – calciatore brasiliano
José Carlos da Silva detto Carlinhos Bala (1979) – calciatore brasiliano
Carlos Eduardo Moro detto Carlinhos (1981) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Carlos Pereira Berto Júnior detto Carlinhos Paraíba (1983) – calciatore brasiliano
Carlos Emiliano Pereira detto Carlinhos (1986) – calciatore brasiliano
Carlos Andrade Souza detto Carlinhos (1987) – calciatore brasiliano
Carlos Vinícius Santos de Jesús detto Carlinhos (1994) – calciatore brasiliano
Carlos Antonio de Souza Júnior detto Carlinhos Júnior (1994) – calciatore brasiliano